

Persone

Horak
Jakub Horak – ex hockeista su ghiaccio svizzero
Walter Horak – ex calciatore austriaco
Yaroslav Horak – fumettista cecoslovacco

Horák
Karel Horák – calciatore cecoslovacco
Martin Horák – ex calciatore ceco
Václav Horák – calciatore cecoslovacco